Adam Antoni Bratro (1900-1920), żołnierz Wojska Polskiego
 Adam Marian Bratro, inżynier
 Emil Bratro (1878–1944), inżynier budowy dróg
 Jan Bratro (1895–?), oficer Wojska Polskiego